Хевро́н (Хебро́н) ( Хеврон, в Септуагинте Хεβρών, Хεηρώμ) или Эль-Хали́ль ( Эль-Халиль) — крупнейший город в южной части Западного берега реки Иордан, столица палестинской провинции Хеврон. Расположен в 30 км южнее Иерусалима на высоте 927 м над уровнем моря. Население, согласно переписи 2017 года, составляет 201 063 палестинцев. В 2019 году в Хевроне проживало около 1000 израильтян. 80 % процентов территории Хеврона находится под контролем Палестинской национальной администрации, 20 % — под контролем израильской армии.

В городе расположены , Палестинский политехнический Университет, а также несколько еврейских религиозных иешив, в том числе в здании Пещеры Патриархов.

Хеврон — один из древнейших городов мира, находится в исторической области Иудея, почитается в иудаизме вторым по святости городом после Иерусалима. Самое известное историческое место в Хевроне — это Пещера Патриархов, которая является святыней для иудеев, христиан и мусульман.

По Библии, первоначальное название города — Кириаф-Арба (), другое написание — Кириат-Арба или Кирьят-Арба.
В настоящее время этим именем названо прилегающее к Хеврону израильское городское поселение Кирьят-Арба.

В 2017 году  был объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

История 
Основан около 1700 до н. э.. В Библии сообщается (), что Хеврон был основан на семь лет раньше египтеского города Цоан (Танис).

До 1300 года до н. э. — центр ханаанской культуры.

По Библии, первоначальное название города Кириат-Арба толкуется, как «город Арба», где Арба — имя родоначальника великанов, живших в городе до его покорения израильтянами (); это название имеет значение «четвероградие» Упоминается также как Мамре (), по названию дубравы Авраама.

После завоевания евреями Ханаана вошел в надел колена Иуды и был передан семье Халева.

Еврейское население непрерывно жило в Хевроне в течение более 3 тысячелетий — с 13 в. до н. э. и по 1929 год.

Хеврон в течение семи лет был первой столицей царя Давида (). В Хевроне сын Давида Авессалом провозгласил себя царем и поднял восстание против своего отца (). При Ровоаме Хеврон, как один из важнейших городов на юге Иудеи, был сильно укреплен.

После вавилонского пленения был заселён преимущественно идумеями. Затем вошёл в состав хасмонейского царства при Александре Яннае, затем, при Ироде Великом и его сыновьях, был частью Иудеи, и, наконец — частью римской провинции Иудея, позже переименованной в Палестину. В 70 году н. э., во время Первой Иудейской войны был разрушен римлянами.

Византийцы превращают «Пещеру Патриархов» (Пещера Махпела) в церковь.
В 614 году город был занят персидской армией Хосрова II, но вскоре вернулся к Византии.
В 638 завоёван мусульманами.
В 1100−1187 годах — находится под властью крестоносцев, в 1167—1187 был резиденцией епископа Был отвоёван Салах-ад-дином, затем — в руках мамлюков до 1517 г.

С XVI века и до Первой мировой войны город, как и вся Палестина, находился под османским управлением.
По результатам войны — под британским мандатом.

На 1890 год еврейская община Хеврона насчитывала 1500 человек.
По переписи 1922 года в городе проживало более 16 тысяч человек.
Помимо центра садоводства (гранаты, инжир, оливки) и виноградарства, город издавна был известен .

Английские власти не обращали внимание на призывы арабских лидеров к уничтожению еврейской общины в Хевроне. В 1929 году это привело к массовому еврейскому погрому в городе. Было убито 67 евреев, сотни евреев были искалечены. Еврейская больница Бейт-Хадасса, в которой лечились все жители города, была разграблена и разрушена. В 1936 году еврейское население Хеврона было эвакуировано из города.

С 1948 по 1967 год Хеврон был оккупирован Иорданией. В ходе Шестидневной войны 1967 года оказался под контролем Израиля.

В 1968 году инициативная группа во главе с раввином Моше Левингером решила возобновить еврейское присутствие в Хевроне. Со временем были созданы несколько очагов еврейского присутствия в городе, крупнейший из них — еврейский квартал «Авраам-Авину» на месте древнего еврейского квартала. Постоянно только в еврейских кварталах Хеврона проживают более 1350 израильтян. Всего в районе большого Хеврона, включая город-спутник Кирьят-Арба и другие еврейские поселения вблизи города, на 2016 год проживало около 17 тыс. евреев.

Современное положение 

В начале 1997 года в соответствии с Хевронскими соглашениями город был разделён на два сектора: H1 и H2. Сектор H1, который составляет около 80 % территории города, и в котором проживает 120 тыс. палестинцев, перешёл под контроль Палестинской администрации. Сектор H2, который населяют 30 тыс. палестинцев, остается под контролем израильской армии для защиты жителей еврейского квартала. Перейти из сектора в сектор можно через любой из 16 израильских контрольно-пропускных пунктов.

Еврейский Хеврон 
По состоянию на 2019 год, еврейское население Хеврона составляло около 1000 человек; также в городе находились 300 учеников иешивы «Шавей Хеврон», большинство из них — на условиях школы-интерната. Значительная часть еврейского населения города сконцентрированы в квартале «Авраам-Авину», находящемся на месте древнего еврейского квартала. В здании бывшей еврейской больницы «Бейт-Хадасса» и прилегающих к нему нескольких недавно построенных домов, таких как Бейт-Шнеерсон, постоянно проживают более 70 семей, там же находятся синагога и музей-мемориал памяти погибшим во время погрома в Хевроне 1929 года.

Иешива «Шавей Хеврон» расположена в здании еврейской гостиницы XIX века «Бейт-Романо», на прилегающем участке находятся база ЦАХАЛ и участок «квартал Хизкиягу», где в переносных домах проживают несколько семей.

У могил Руфь и Иессея, находящихся в квартале «Тель-Румейда», расположен квартал «Адмот Ишай», включающий несколько здания и переносных домов (участок земли в 80 га был куплен евреями в начале XIX века). Там же находится археологический парк Древний Хеврон, в котором продолжаются раскопки и можно увидеть исторические улицы города.

Здание «Бейт-Хашалом» было выкуплено у палестинских застройщиков в 2007 году, в 2014 году Верховный суд Израиля признал сделку законной и разрешил новым владельцам заселить его, при условии одобрения министра обороны Израиля, полученного в том же году.

В 2001 году, после убийства палестинским снайпером 10-месячной девочки Шалгевет Паз, 18 семей основали квартал «Мицпе-Шалгевет». Квартал расположен на землях, которые принадлежали с XVII века организации сефардских евреев «Маген-Авот» и использовались палестинцами, как рынок.

Имеется полтора десятка домов («Бейт-Шапиро», «Бейт-Махпела» и другие), которые были выкуплены у их предыдущих владельцев через третьих лиц, но вселившиеся в некоторые из них еврейские семьи были выселены израильской полицией, и их заселение задерживается до решения Верховного суда Израиля по искам палестинских организаций. 
Более 300 семей из разных районов Израиля ждут своей очереди в списке ожидания на переселение в Хеврон. При этом в разных районах города имеются дома и земли, которые до изгнания принадлежали евреям; даже иорданские реестры имущества включали записи о принадлежащим евреям 24 домах и 20 земельных участках.

В возрождении еврейского Хеврона важную роль сыграл репатриант из СССР, профессор физики Бенцион Тавгер. Его усилиями были восстановлены из руин синагога, носящая имя Авраама, и старое еврейское кладбище. Много лет в Хевроне живёт родившийся в Москве известный израильский художник Шмуэль Мушник. В августе 2017 года по настоянию нового министра обороны Авигдора Либермана, командующим Центральным округом был подписан приказ о создании еврейского муниципалитета Хеврона.

Каждый год главную иудейскую святыню Хеврона — Пещеру Махпела — посещают сотни тысяч туристов и паломников из разных стран мира. Особенно велик поток во время еврейских праздников Песах и Суккот.

Арабский Хеврон

Пещера Махпела 

Главная святыня Хеврона — Пещера Патриархов. Согласно монотеистической традиции, в этом месте похоронены первые люди, Адам и Ева, а также библейские патриархи и их жёны — Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка, Иаков и Лия. Здание, стоящее на месте их предположительных захоронений, сохранилось, по меньшей мере, со времён Ирода.

Сегодня здание открыто таким образом, что в нём проводятся как еврейские, так и мусульманские богослужения. Сведения о само́й пещере, над которой построено здание, очень незначительны. 

25 февраля 1994 года житель Кирьят-Арба Б. Гольдштейн совершил теракт, убив из автомата 29 молившихся там мусульман из Хеврона, а затем был убит молившимися.

Русский монастырь 

В конце XIX века Русская Духовная Миссия приобрела в Хевроне обширный участок земли с Мамврийским дубом. В начале XX века здесь был построен храм в честь святых Праотцев и основан монастырь Святой Троицы.

См. также 
 Кирьят-Арба

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Хеврона

Города Иудеи
Города Израиля
Палестинские города
Места паломничества
Священные города иудаизма

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан
Священные города христианства
Священные города ислама
Библейские города